Фема Хіос () — військово-адміністративна одиниця Візантійської імперії (фема), розташована на острові Хіос (сучасна Греція). Її відносили до так званих «малих фем». Утворена в середині 1020-х років. Припинила існування 1090 року внаслідок захоплення сельджуками.

Історія 
Протягом правління Македонської династії у Візантії відбувалося відновлення влади імперії в Егейському морі. Втім, острів Хіос не відігравав військового значення в обороні та облаштуванні військових опорних пунктів візантійців у боротьбі з Критським еміратом. Пірати останнього протягом IX—X ст. неодноразово атакували та грабували Хіос. Острів відігравав переважно економічну роль, залишаючись постачальником мастики та рожевого мармуру. Втім, з середини X ст. тут утворюється архонтія, що підпорядковувалася друнгарію Самоса (останній був підлеглим стратегу феми Егейського моря). З 899 року Хіос є турмою у складі феми Самос.

Становище Хіоса поліпшилося після підкорення Криту в 960—961 роках. З цього часу також відіграє роль місця політичного заслання. Так, у 970 році сюди було відправлено з родиною бунтівного військовика Барду Фоку. Лише за рішення імператора Василія II 1024 або 1025 року було утворено фему Хіос. Уперше стратег цієї феми згадується під час подій 1025—1026 років, коли фемні війська Хіоса спільно з фемою Самосу відбили напад арабського флоту.

Згодом флот Хіос взаємодіяв з військами фем Егейського моря і Самосу. Разом з тим посилення Візантії у Східному Середземномор'ї та підкорення усього Егейського моря сприяла відновленню економіки острова, розвивалися землеробство, рибальство, посередницька торгівля. У 1042 році сюди було заслано повалено імператора Михайла V.

Ситуація змінилася після поразок візантійських військ у 1070-х роках у битвах з сельджуками. Зрештою у 1090 році Чака-бей захопив острів, який утримував під своєю владою до 1098 року. Після відновлення візантійського урядування фему хіос не було відновлено.

Адміністрація 
На чолі стояв стратег у ранзі протоспафарія (з 1050-х років мали ранги вестарха і веста). Управління фемою було представлено переважно військовими посадами. Адміністративним центром було місто Хіос. Розташовувалася низка потужних фортець: Піргі, Хіос, Карфас, Кардаміла, Воліс. Флот дислокували в гавані Лімнія та порту Літхі.

Відомі стратеги 
 Феодор Берівой (1025—1033)
 Лев Карікі (1040-ві)
 Барда Мерсініот (1050-ті)
 Іоанн Аристін (кін. 1050-х)
 Михайло Маврикі (1060—1065)

Джерела 
 Византийский словарь: в 2 т. / [ сост. Общ. Ред. К. А. Филатова]. СПб.: Амфора. ТИД Амфора: РХГА: Издательство Олега Абышко, 2011, т. 2, с.468-469.
 Мохов А. С. Византийская фема Хиос//Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. — 2016. — Т. 21— № 5

Візантійські феми
Хіос
1090